Blackadder (: hugorm – dansk titel: Den sorte snog) er en britisk historisk komedieserie, som blev sendt af BBC 1983-89. Serien forløb over fire sæsoner à seks afsnit samt ekstra-afsnit. De fire hovedafsnit foregår i særlige perioder i Storbritanniens historie: middelalderen (15. århundrede), den elizabethanske æra (16. århundrede), kronprins Georges regeringstid (19. århundrede) og 1. verdenskrig (20. århundrede). Trods de forskellige historiske rammer går store dele af persongalleriet igen herunder primært hovedpersonen Edmund Blackadder spillet af Rowan Atkinson og hans hjælper Baldrick spillet af Tony Robinson.

Roller 
Flere skuespillere har spillet i mere end én af Blackadder-serierne og/eller specials. Disse er:

Se også 
 Britisk humor
 Piraten Jack

Eksterne henvisninger 
 

Britiske tv-serier fra 1980'erne
Sitcoms
Tv-programmer fra BBC